Librazhd (district), een district in de Albanese prefectuur Elbasan
Librazhd (stad), de hoofdstad van dat district